Assumption College kan verwijzen naar volgende opleidingsinstellingen:

In Australië:
 Assumption College (Kilmore), Victoria
 Assumption College (Warwick), Queensland

In Canada:
 Assumption University (Windsor) (voorheen Assumption College), Ontario

In de Filipijnen:
 Assumption College (Filipijnen) 

In Thailand:
 Assumption College (Thailand) (met vestigingen in onder meer: Bangkok, Thonburi, Si Racha, Samut Prakan, Rayong, Ubon Ratchathani, Nakhon Ratchasima, Lampang)

In de Verenigde Staten:
 Assumption College (Massachusetts), Worcester, Massachusetts
 Assumption College for Sisters, Mendham, New Jersey

Zie ook
 Assumption University (Thailand)